Wimbledon (Londen), gebied ten zuidwesten van Londen
Wimbledon (tennistoernooi)
Radio Wimbledon, het radiostation van het tennistoernooi
Wimbledon (film), film uit 2004 over het tennistoernooi
Wimbledon FC, voormalige Engelse voetbalclub
AFC Wimbledon, huidige Engelse voetbalclub
Station Wimbledon, een station in Wimbledon
Wimbledon (North Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat North Dakota
Wimbledon (Nieuw-Zeeland), een plaats in Nieuw-Zeeland